B260 peut faire référence à :
 Bundesstraße 260, une route fédérale allemande reliant Lahnstein à Walluf ;
 SNVI B 260, un camion du constructeur algérien SNVI.